

Блаффтон — місто, штат Джорджія
 Блаффтон — місто, штат Індіана
 Блаффтон — місто, штат Міннесота
 Блаффтон — місто, штат Південна Кароліна
 Блаффтон — селище, штат Огайо